Дем'янчу́к, Демянчу́к — українське прізвище. Значення прізвище означає «син Дем'яна».

 Дем'янчук Борис Олександрович (* 1940) — полковник запасу ЗСУ, доктор технічних наук (2013), заслужений винахідник України (2019).
 Василь Дем'янчук (* 1897 — † 1938) — український мовознавець
 Вікторія Дем'янчук (* 1970) — український політик
 Демянчук Віталій Богданович — заступник генерального директора, лікар Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, заслужений лікар України.
 Дем'янчук Вячеслав Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Григорій Дем'янчук (* 1936 — † 2001) — український журналіст, краєзнавець
 Дем'янчук Микола Володимирович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Дем'янчук Михайло Васильович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Михайло Дем'янчук — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайло Дем'янчук (*15 листопада 1971) — український футболіст, тренер
 Дем'янчук Олександр Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олександр Дем'янчук — доктор політичних наук, керівник Інституту громадянської освіти з 2008 року
 Дем'янчук Роман Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дем'янчук Степан Якимович (1925—2000) — доктор педагогічних наук, професор.
 Дем'янчук Юрій Іванович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Яна Дем'янчук (* 1993) — українська гімнастка
 Дем'янчук Ганна Віталіївна (* 1991) — адвокат, засновниця Адвокатського бюро Ганни Дем'янчук.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук